Il singolare del torneo di tennis Quito Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale David Carter 3-6, 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (campione)
 José Higueras (primo turno)

 Hans Gildemeister (semifinali)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Ricardo Cano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quito Open 1981